Deux anciennes divisions territoriales en France :
 District de Montaigu (Puy-de-Dôme)
 District de Montaigu (Vendée)